La Communauté de communes du Pays d'Arnay Liernais est une communauté de communes française, située dans le département de la Côte-d'Or et la région Bourgogne-Franche-Comté.

Elle est issue de la fusion en 2017 de la communauté de communes du Pays d'Arnay et de la communauté de communes de Liernais.

Composition 
La communauté de communes est composée des  suivantes :

Démographie

Notes et références

Lien externe 
 
 

Communauté de communes dans la Côte-d'Or